Хеллбо́й ( варианты перевода: адский мальчик, мальчик из пекла, мальчик-демон, чертёнок) может означать:
 Хеллбой — вымышленный супергерой комиксов издательства Dark Horse Comics.

Кино 
 Хеллбой — серия фильмов о Хеллбое.
 Хеллбой: Герой из пекла — мистический экшн-триллер режиссёра Гильермо Дель Торо.
 Хеллбой 2: Золотая армия — фильм 2008 года, снятый Гильермо дель Торо.
 Хеллбой — фильм 2019 года, — американский супергеройский фильм режиссёра Нила Маршалла.

Мультфильмы 
  — первый анимационный фильм о Хеллбое.
 Хеллбой: Кровь и металл — второй анимационный фильм о Хеллбое. Продолжение .

Игры 
  — игра по мотивам комиксов.
  — игра по мотивам фильма Золотая армия.

Комиксы 
 Hellboy: Seed of Destruction — первая мини-серия комиксов о Хеллбое из 4 выпусков, созданная Джоном Бирном и Майком Миньолой.
 Hellboy: Wake the Devil — вторая мини-серия комиксов о Хеллбое из 5 выпусков, созданная Майком Миньолой.
 Hellboy: The Chained Coffin and Others — третья мини-серия комиксов о Хеллбое, созданная Майком Миньолой.
 Hellboy: The Right Hand of Doom — четвёртая мини-серия комиксов о Хеллбое, созданная Майком Миньолой.

Музыка 
 Hellboy — четвёртый и последний микстейп американского хип-хоп исполнителя Lil Peep, выпущенный 25 сентября 2016 года.
 Hellboy — сингл американского исполнителя Грейсона Ченса, выпущенный 23 апреля 2021 года.